Stomatorhinus är ett släkte av fiskar. Stomatorhinus ingår i familjen Mormyridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Stomatorhinus